Максимець — село в Україні, в межах Івано-Франківської області
 Максимець — хребет в Українських Карпатах, у межах Чернівецької області
 Максимець — гора у Чернівецькій області
 Максимець — заповідне урочище, Івано-Франківська область